Mario (voornaam), een naam
Mario (restaurant), een restaurant in het Nederlandse dorp Neck
Mario Batali, een Amerikaans chef-kok
Broodje Mario, een bekend broodje uit de Nederlandse stad Utrecht

Games
Mario (Nintendo), een videospelpersonage van Nintendo dat tegenwoordig wordt gezien als dé mascotte van Nintendo
Baby Mario, de babyversie van het videospelpersonage Mario
Mario Bros., een arcadespel van Nintendo uit 1983
Super Mario Bros., een computerspel van Nintendo uit 1985
Mario Kart, een computerspel serie van Nintendo

Film 
 Mario (film), een Zwitserse film uit 2018

Muziek
Mario (zanger), een Amerikaans popzanger
Mario (album), een album uit 2002 van deze zanger
Mario (tenor), een Italiaans operazanger uit de 19e eeuw
Mario (nummer), de titel van een Nederlandstalige hit uit 1972 van Hanny en de Rekels

Personen met de bijnaam Super Mario
Mario Ančić, tennisser
Mario Lemieux, hockeyer
Mario Cipollini, wielrenner
Mario Reiter, olympisch skiër
Mariusz Czerkawski, hockeyer
Mariusz Pudzianowski, een Poolse sterke man
Mario Williams, American-footballspeler
Mario Dumont, de Quebecaanse politicus